Жирков Марк Миколайович (20 квітня 1892 — 17 квітня 1951) — якутський радянський композитор і музичний громадський діяч, один з основоположників якутського професійного музичного мистецтва, дослідник якутського музичного фольклору, народних музичних інструментів
 Жирков Станіслав Ігорович ( 10 вересня 1986) — український театральний режисер, директор-художній керівник Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, Заслужений артист України (2017)
 Жирков Юрій Валентинович ( 20 серпня 1983) — російський футболіст, Заслужений майстер спорту Росії (2008)

Російські прізвища